Bengio ist der Name folgender Personen:

 Bengio (Musiker) (* 1993), deutscher Sänger und Songwriter
 Ofra Bengio (* 1943), israelische Historikerin
 Yoshua Bengio (* 1964), kanadischer Informatiker